Вячеслав Медве́дев:
 Медведев, Вячеслав Александрович (род. 1978) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Медведев (Медведь), Вячеслав Григорьевич (род. 1951) — советский и украинский писатель-прозаик, эссеист.
 Медведев, Вячеслав Николаевич (род. 1971) — советский и молдавский футболист.